El Torito puede referirse a:
 El Torito, una serie televisiva mexicana.
 El Torito, una extensión a la especificación ISO 9660 de CD-ROM.
El Torito, alias para el cantante Héctor Acosta.

Véase también 

 Torito (desambiguación)